Григо́рий Григо́рьевич Гага́рин:
 Гагарин, Григорий Григорьевич (1810—1893) — художник-любитель, иллюстратор, исследователь искусства, обер-гофмейстер императорского двора.
 Гагарин, Григорий Григорьевич (1866—1924) — член I Государственной думы от Московской губернии, камергер.
 Гагарин, Григорий Григорьевич (род. 1945) — предводитель общественной организации «Российское дворянское собрание».